Transformers: Robots in Disguise — serie televisiva d'animazione giapponese del 2000 appartenente al franchise Transformers
 Transformers: Robots in Disguise — serie televisiva d'animazione statunitense del 2015 appartenente al franchise Transformers